Al Asimahguvernementet (arabiska: مُحَافَظَة اَلْعَاصِمَة, engelska: Al Asimah) är en provins i Kuwait. Den ligger i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Kuwait Stad. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Al Asimahguvernementet gränsar till Muḩāfaz̧at Ḩawallī.

Terrängen i Al Asimahguvernementet är platt.

Följande samhällen finns i Al Asimahguvernementet:

 Kuwait Stad
 Ar Rābiyah
 Ad Dasmah
 Ash Shāmīyah
 Al Murqāb
 Az Zawr

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Kuwait